Saint-Eustache (franz. von Hl. Eustachius) steht für:
 Sint Eustatius, Insel der Antillen 

Gemeinden:
 Saint-Eustache (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie, Frankreich
 Saint-Eustache (Québec), Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Eustachiuskirche